Това е списък на владетелите на владетелите на Бохемия, Моравия, Силезия и Лужица. Това са чешки земи или земи на Чешката корона.

Князе на Великоморавия 
 Моймир I (833 – 846)
 Ростислав (846 – 870)
 Славомир (871) (interim)
 Святополк I (871 – 894)
 Моймир II (894 – 906?)
 Святополк II (на Нитранското княжество) (871 – 894)

Князе

Крале 

Чехия